Huarmey (stad), een stad in Peru
Huarmey (provincie), een provincie van Peru
Huarmey (district), een district van Peru